Cryptomanis (Криптоманис — „скривени љускавац”) је изумрли род љускаваца, из изумрле породице Patriomanidae, који је у периоду средњег еоцена настањивао подручје Азије.

Етимологија назива

Опис 
Врста Cryptomanis gobiensis је по свом изгледу и величини наликовала на данашње врсте љускаваца, поготово на малајског љускавца. Ова врста је имала робуснију грађу тјела, дуге прсте и дуге канџе на предњим и задњим ногама и дуги савитљиви реп.

Понашање и палеоекологија 
Врста Cryptomanis gobiensis је била сисар који се хранио са различитим врстама мрава и термита, али понекад и са другим инсектима и њиховим ларвама. Ова врста је била способна да се пење и креће по дрвећу, али за разлику од дањашњи врста љускаваца није користила свој реп при пењању. Такође, ова врста је била и добар копач јер су још канџе добро помагале при копању земље.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Cryptomanis.

Временска распрострањеност рода Cryptomanis унутар породице Patriomanidae

Види још 
 Класификација сисара
 Patriomanidae

Референце 

†
Изумрли сисари Азије